Bastion Peak kan syfta på följande:
 Bastion Peak, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Bastion Peak, British Columbia, ett berg i Kanada